Termenul „Melnik” se poate referi la:

 Melnik (Bulgaria)
Mělník oraș în Boemia Centrală, Cehia
Faina Grigorjewna Melnik, o atletă din Rusia
Melnik un soi de viță de vie